East Union bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Union (Indiana)
 East Union (Kentucky)
 East Union (Maine)
 East Union (Minnesota)
 East Union (New York)
 East Union (Ohio)
 East Union (Tennessee)

Siehe auch:
 East Union Township